peut se référer à :
 , une organisation criminelle rassemblant plusieurs super-vilains de l'univers de  ;
 , une équipe de hackers ;
 , le nom utilisé par une équipe de catch composée de  et  à la  ;
 , le surnom d'une ligne de hockey sur glace.